

Sigle 
 Zero tolerance – tolleranza zero

Altro 
 zT – simbolo dello zeptotesla
 ZT – simbolo dello zettatesla
 ZT – targa automobilistica di Zwettl (Austria)